weber – jednostka w fizyce
 Prawo Webera-Fechnera w psychofizyce

Osoby:
 Alfred Weber (1868–1958) – niemiecki socjolog, teoretyk kultury
 Amy Weber (ur. 1970) – aktorka amerykańska
 Carl Maria von Weber (1786–1826) – niemiecki kompozytor
 Constanze Weber (1762–1842) – żona Wolfganga Amadeusa Mozarta
 David Weber (ur. 1952) – amerykański pisarz SF i fantasy
 Eberhard Weber (ur. 1940) – niemiecki muzyk jazzowy
 Eduard Friedrich Weber (1806–1871) – niemiecki anatom i fizjolog
 Eduardo Weber (1889–1945) – włoski inżynier i biznesmen
 Ernst Weber (1875–1925) – niemiecki fizjolog; czasem mylony z Ernstem Heinrichem Weberem
 Ernst Heinrich Weber (1795–1878) – niemiecki anatom, fizjolog i psycholog; czasem mylony z Ernstem Weberem
 Georg Leonhard Weber (1665/1670 – po 1732) – niemiecki rzeźbiarz działający na Śląsku
 Gottfried Weber (1779–1839) – niemiecki kompozytor i teoretyk muzyki
 Heinrich Friedrich Weber (1843–1912) – niemiecki fizyk; czasem mylony z Heinrichem Martinem Weberem
 Heinrich Martin Weber (1842–1913) – niemiecki matematyk; czasem mylony z Heinrichiem Friedrichem Weberem
 Heinrich Emil Weber (1907–1997) – szwajcarski matematyk, twórca systemu szyfrowania w NEMA
 Joseph Weber (1919–2000) – amerykański fizyk, wygłosił najwcześniejszy publiczny wykład na temat zasad działania lasera i masera, opracował pierwsze detektory fal grawitacyjnych zwane paskami Webera.
 Juliusz Weber (1902–1989) – polski skrzypek, pedagog
 Kurt Weber (1928–2015) – polski operator filmowy
 Mathilde Weber (1829–1901) – niemiecka działaczka na rzecz praw kobiet, pracownica socjalna
 Marianne Weber (1870–1954) – niemiecka działaczka na rzecz praw kobiet, socjolog
 Max Weber (1864–1920) – niemiecki socjolog, historyk, ekonomista
 Max Weber (1881–1961) – amerykański malarz polskiego pochodzenia
 Shea Weber (ur. 1985) – kanadyjski hokeista
 Steven Weber (ur. 1961) – amerykański aktor
 Werner Weber (1919–2005) – szwajcarski literaturoznawca i dziennikarz
 Wilhelm Eduard Weber (1804–1891) – niemiecki fizyk

Gminy w USA:
 Weber (ang. Weber Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Weber (ang. Weber Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Weber (ang. Weber County) – w stanie Utah

Planetoida:
 (4152) Weber